Artículos sobre Campañas en Italia.

 Campaña de Italia (1796-1797), dirigida por Napoleón Bonaparte.
 Campaña de Italia (1799-1800), también durante las llamadas guerras revolucionarias francesas.
 Campaña de Italia (1859) en apoyo de Víctor Manuel II de Cerdeña (futuro Víctor Manuel II de Italia) y contra el emperador Francisco José I de Austria. 
 Campaña de Italia (1943-1945) de la Segunda Guerra Mundial, los aliados desembarcaron en Sicilia, logrando más tarde la liberación completa de Italia.